

Cinéma 
 Juanita, un film français sorti en 1935.
 Juanita, un film américain sorti en 2019.

Musique 
 Juanita Banana (chanson)

Prénom 
 Juanita Arias
 Juanita Castro
 Juanita Coulson
 Juanita Cruz
 Juanita Hamel
 Juanita Hansen
 Juanita Moore
 Juanita Nielsen
 Juanita Quigley
 Juanita Ringeling
 Juanita Westmoreland-Traoré

Divers 
 Momie Juanita
 Proserpinus juanita